Boudewijn IV van Guînes
 Boudewijn IV van Henegouwen
 Boudewijn IV van Jeruzalem
 Boudewijn IV van Vlaanderen